Джесси Веттер (; , , Висконсин) — американская хоккеистка. Амплуа — вратарь. Игрок сборной США. Дважды серебряный призёр Олимпийских игр 2010 и 2014 годов. Трёхкратная чемпионка мира 2009, 2011 и 2013 годов.

Дебютировала в сборной США в 2007 году на чемпионате мира в матче против сборной Канады. С того момента приняла участие в 6 чемпионатах мира, трижды в 2009, 2011 и 2013 годах становилась чемпионкой мира.

Начала играть в хоккей в возрасте 3 лет. Во время обучения в колледже так же занималась футболом, однако сделала выбор в пользу хоккея.

На Зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи планировала украсить свою хоккейную маску первыми словами конституции США — «Мы, народ…», однако правила Международного олимпийского комитета, прописанные в Олимпийской хартии, запрещают любую «политическую, религиозную или расовую пропаганду», таким образом дизайн маски спортсменки пришлось изменить.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте eurohockey.com
 Профиль на официальном сайте Олимпийских игр 2014

Хоккеистки США
Игроки женской сборной США по хоккею с шайбой
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой